New York Sun ist der Name zweier ehemaliger Zeitungen:

New York Sun (1833–1950)
New York Sun (2002–2008)